Брич може бити:

 Брич (Бује), насељено мјесто у Граду Бује. Истарска жупанија, Република Хрватска.
 Брич (Копар), насељено мјесто у општини Копар, Република Словенија.